NGC 3860A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3860B, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw